Regino di Prüm, abate benedettino
 Castel Regino, castello medievale
 Gaio Antistio Regino, generale romano
 Simplicio Regino, politico romano
 Stazione di Le Regino
 Regino – fiume della Francia

Altri progetti